Steven Price est le nom de :
 Steven Price, un compositeur et musicien britannique ;
 Steven Price, un as anglais de la Première Guerre mondiale ;
 Steven Price, un poète et écrivain canadien.
 Steven Price, un joueur et entraîneur australien de rugby à XIII.